Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Björn Borg 6-4, 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Ilie Năstase (Campione)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Georges Goven (quarti di finale)
 Patrick Proisy (semifinali)

 Andrés Gimeno (secondo turno)
 Ion Țiriac (terzo turno)
 Jiří Hřebec (secondo turno)
Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1973